Erebia euryale är en fjärilsart som beskrevs av Ruggero Verity 1911. Erebia euryale ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Praktfjärilar
euryale